Буск:
 Буск  — город в Золочевском районе Львовской области Украины.

 Буск, Аугуст (1870—1944) — датский и американский энтомолог.
 Буск, Сёрен (род. 1953) — датский футболист.
  (род. 1993) — датский футболист.